Lady Sara Chatto, (nacida Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones; Londres, Reino Unido, 1 de mayo de 1964) es una pintora de nacionalidad británica. Es la hija menor del primer matrimonio de los anteriores condes de Snowdon, Margarita del Reino Unido y Antony Armstrong-Jones, por lo que ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Biografía 
Lady Sarah es la única hija en común de la princesa Margarita del Reino Unido y de su esposo, Antony Armstrong-Jones,  conde de Snowdon.

Estudió primero en el Camberwell College of Arts y más tarde en la Universidad de Middlesex.

En 1994 anunció su compromiso con Daniel Chatto.

En una ceremonia íntima, Daniel y Sarah se casaron en una boda religiosa el 14 de julio de 1994, una ceremonia oficiada por el Reverendo Chad Varah en la Iglesia St Stephen Walbrook cerca de Londres ante 200 personas. Daniel Chatto llegó 90 minutos antes porque estaba nervioso. Sarah decidió usar un coche en lugar de un carruaje real, no hubo alfombra roja ni hubo sonido de campanas. La novia llegó con su padre Anthony Armstrong-Jones, I Conde de Snowdon, con sus 3 damas de honor, que fueron: Zara Phillips, Lady Frances Armstrong-Jones y Tara Noble-Singh. David usó un traje, Sara usó un vestido de tela georgette blanco diseñado por Jasper Conran con un ramo de rosas blancas. Tras la ceremonia de 30 minutos, los novios salieron de la Iglesia pero no estaba el coche 
y tuvieron que esperarlo. Cuando llegó el coche, los novios subieron, se dirigieron a Clarence House donde se ofreció la recepción para los 200 invitados. Las dos familias asistieron, pero Diana de Gales no asistió. El tenía 37 años y ella tenía 30 años. Luego de la recepción los novios se dirigieron al aeropuerto para ir de luna de miel a India (donde se conocieron).

El matrimonio ha tenido dos hijos varones:

 Samuel David Benedict Chatto (n. 28 de julio de 1996 en el Hospital Portland, Londres).
 Arthur Robert Nathaniel Chatto (n. 5 de febrero de 1999 en el Hospital Portland, Londres).

Patronazgos 
 Vicepresidenta del Ballet Real (desde 2004).

Títulos y tratamientos 
 Lady Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones (1964-1994).
 Lady Sarah Frances Elizabeth Chatto (1994-presente).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Redfern Gallery

Pintoras de Inglaterra
Nobles de Reino Unido
Pintores de Inglaterra del siglo XX
Pintores de Inglaterra del siglo XXI